Adherbal ist der Name folgender Personen:
 Adherbal (Admiral) († 230 v. Chr.), karthagischer Flottenkommandeur
 Adherbal (Numidien) (2. Jh. v. Chr.), König der Massylier